Mounier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Claude-Philibert-Édouard Mounier
 Édouard Mounier
 Emmanuel Mounier 
 Jean-Jacques Mounier
 Jean-Joseph Mounier

Franska efternamn